Hănești se poate referi la următoarele localități:

în România
Hănești, Botoșani

în Ucraina
Hănești, Tarutino